Weinzettl bezeichnet:

 Weinzettl (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde in der Gemeinde Pyhra, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Weinzettl (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortschaft in der Gemeinde Dobl-Zwaring, Steiermark

Weinzettl ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Weinzettl (* 1959), österreichischer Schachspieler
 Franz Weinzettl (* 1955), österreichischer Schriftsteller und Psychotherapeut 
 Monica Weinzettl (* 1967), österreichische Schauspielerin
 Václav Weinzettl (1862–1930), tschechoslowakischer Architekt und Fachschuldirektor